Такмичења у спринтерској трци на 100 метара у мушкој конкуренцији на 1. Светском првенству у атлетици 1983. у Хелсинкију одржано је 7. и 8. августа на Олимпијском стадиону.

Земље учеснице 
Учествовало је 67 атлетичара из 49 земље.

  Авганистан (1)
  Америчка Девичанска Острва (1)
  Антигва и Барбуда (1) 
  Ангвила (1)
  Ангола (1)
  Аустралија (2)
  Бермуди (1)
  Бразил (1)
  Бугарска (1)
  Буркина Фасо (1)
  Вануату (1)
  Вијетнам (1)

  Гамбија (2)
  Гана (1)
  Гвинеја (1)
  Грчка (1)
  Доминиканска Република (2)
  Западна Немачка (1) 
  Зимбабве (1)
  Индонезија (1)
  Источна Немачка (2)
  Италија (1)
  Јамајка (3)
  Јордан (1)

  Канада (3)
  Кинески Тајпеј (2)
  Куба (2) 
  Либан (1) 
  Мађарска (2)
  Малезија (1)
  Мали (1)
  Малта (1)
  Мозамбик (1)
  Науру (1) 
  Нигерија (2)
  Перу (1)

  Пољска (1)
  Самоа (1)
  Света Луција (1)
  САД (3)
  Совјетски Савез (2) 
  Тајланд (1)
  Тринидад и Тобаго (2)
  Турска (1)
  Уједињено Краљевство (3)
  Финска (1)
  Фиџи (1)
  Француска (1)
  Хондурас (1)

Рекорди 
Рекорди закључно са 6. августом 1983.
{| class="wikitable" width=85%
|-
!colspan="5"|Рекорди пре почетка Светског првенства 1983.
|-
| Светски рекорд
| Калвин Смит   
| 9,93 +(1,4)
| Ер Форс Академи (Колорадо), Сједињене Државе
| 3. јул 1983.
|-
| Рекорд светских првенстава
!colspan="4"|1. Светско првенство
|-
| Најбољи резултат сезоне  
| Калвин Смит   
| 9,93 +(1,4)
| Ер Форс Академи (Колорадо), Сједињене Државе
| 3. јул 1983.
|-
| Афрички рекорд 
| Алис Анум ,  
| 11,41 −(0,2)
| Минхен, Западна Немачка
| 2. септембар 1972.
|-
| Азијски рекорд 
| Ченг Чи ,  
| 11,22  +(1,9)
| Беч, Аустрија
| 8. јул 1970.
|-
| Европски рекорд''' 
|  Пјетро Менеа ,  
| 	10,01	(+0,9)
| Берлин, Источна Немачка
| 7. септембар 1979.
|-
| Северноамерички рекорд 
| Калвин Смит   
| 9,93 +(1,4)
| Ер Форс Академи (Колорадо), Сједињене Државе
| 3. јул 1983.
|-
| Јужноамерички рекорд[ 
| Гај Абрахамс  
| 10,16  +(1,3)
| Вествуд
| 8. јун 1978.
|-
| Океанијски рекорд 
| 
| 
| 
| 
|-
!colspan="5"|Рекорди по завршеку Светског првенства 1983.
|-
| rowspan="8 |  Рекорд светских првенстава
|  Лук Вотсон ,  
| 10,64 ÷(1,0) гр.1
 | rowspan="8" | Хелсинки, Финска
| rowspan="7" |  7. август 1983.
|-
|  Хуан Нуњез  
| 10,38' +(1,8) гр.2
|-
|  Карл Луис   
| 10,34 +(1,2) гр.3
|-
|  Десај Вилијамс  
| 10,31 −(1,2) гр.4
|-
| Калвин Смит   
| 10,30 +(0,7) гр.5
|-
| Реј Стујарт   
| 10.22 +(2,3) гр.7 
|-
|  Карл Луис   
| 10,20 +(0,8) чф.2
|-
|  Карл Луис   
| 10,07 +(0,3) финале
| 8. август 1983.
|}

Најбољи резултати у 1983. години 
Десет најбржих атлетичара 1983. године је пре почетка светског првенства (7. августа 1983) заузимало следећи пласман. Од њих 10 осморица су из Сједињених Америчких Држава и по један из Западне Немачке и Доминиканске Републике.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 1983.

Освајачи медаља

Такмичење

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 7. августа 1983. године. У квалификацијама је учетвовало 67 атлетичара подељени у 9 група. У четвртфинале ишла су по 3 првопласирана из сваке групе (КВ) и 5 на основу постигнутог резултата (кв).,,

{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
! Место !!  Пласман !! Група!! Атлетичар !! Земља !!  !! style="border-right:double" |  !!   Време !! Напомена
|-style="background:#cfc;"
| 1. || 1. || 8 ||align=left | Рејмонд Стјуарт  || align=left| Јамајка||     || style="border-right:double" |  || 10,22 || КВ, РСП  
|-style="background:#cfc;"
| 2. || 1. || 9 ||align=left |  Леонардо Пењалвер|| align=left| Куба |||  || style="border-right:double" |  ||  10,24   ||КВ
|-style="background:#cfc;"
| 3. || 1. || 5   || align=left | Калвин Смит   || align=left|  САД || 9,93  СР  || style="border-right:double" |9,93  ||10,30  |||КВ,  РСП
|-style="background:#cfc;"
|rowspan="2" | 4. || 1. || 4 ||align=left |  Десај Вилијамс|| align=left| Канада || 10,22  || style="border-right:double" |10,22  || 10,31    |||КВ,  РСП
|-style="background:#cfc;"
| 2. || 9 || align=left |  Тони Шарп  || align=left|  Канада  || 10,19    || style="border-right:double"|   || 10,31    || КВ  
|-style="background:#cfc;"
|rowspan="3" | 6.  || 1. ||  6 || align=left| Пјерфранческо Павони  || align=left|  Италија||10,24     || style="border-right:double"|   || 10,33    ||КВ
|-style="background:#cfc;"
| 2.  || 8 ||align=left| Кристофер Братвејт    || align=left|  Тринидад и Тобаго ||  10,35   || style="border-right:double"|   || 10,33   ||КВ   |-style="background:#cfc;"
| 3. ||  9 || align=left| Виктор Бризгин  || align=left|  Совјетски Ссавез||10,20 || style="border-right:double"|10,20   || 10,33 ||КВ|-style="background:#cfc;"
|rowspan="2" | 10. || 1. || 3  ||align=left | Карл Луис  || align=left| САД||  9,97   || style="border-right:double"| 9,97 || 10,34    ||КВ|-style="background:#dfd;"
| 4. || 9 || align=left| Антони Ришар  || align=left|  Француска|| 10,66   || style="border-right:double"|   || 10,34 ||КВ|-style="background:#cfc;"
| 12. || 3.  || 8 ||align=left| Ернест Обенг  || align=left|  Гана || 10,21 || style="border-right:double" |  || 10,35 ||КВ|-style="background:#cfc;"
| 13. ||1. || 7 ||align=left | Алан Велс  ||align=left| Уједињено Краљевство|| 10,11 || style="border-right:double"|   || 10,37    ||КВ|-style="background:#cfc;"
|rowspan="2"|14. || 1.  ||  2 ||align=left | Хуан Нуњез  || align=left|  Доминиканска Република || 10,16 || style="border-right:double" |10.16  || 10,38    || |КВ,  РСП
|-style="background:#cfc;"
| 2. || 4 ||align=left | Пол Наракот || align=left|  Аустралија|| 10,18    || style="border-right:double" |  || 10,38    || КВ|-style="background:#cfc;"
| 16. ||2. || 7 || align=left|Кристијан Хас || align=left| Западна Немачка|| 10,16    || style="border-right:double"|10.16   || 10,39 -{w}-  ||КВ|-style="background:#cfc;"
| 17. || 3. || 4   || align=left | Франк Емелман || align=left| Источна Немачка  || 10,18    || style="border-right:double"| 10,18  ||  10,40   ||КВ|-style="background:#cfc;"
|rowspan="2" | 18. || 2. || 6 || align=left |  Емит Кинг  || align=left| САД ||  10,15   || style="border-right:double"| 10,15  ||10,41||КВ|-style="background:#cfc;"
| 3. ||  6 || align=left| Томас Шредер  || align=left|  Источна Немачка||10,22  || style="border-right:double"| 10,22  || 10,41 ||КВ|-style="background:#cfc;"
|rowspan="2" |20. || 2. || 3 ||align=left | Камерон Шарп  ||align=left| Уједињено Краљевство|| 10,22    || style="border-right:double" | 10,22 || 10,44 ||КВ|-style="background:#cfc;"
| 2.  || 2 ||align=left | Иносент Егбунике    || align=left| Нигерија  ||10,26     || style="border-right:double" |10,26  || 10,44    ||КВ|-style="background:#cfc;"
|rowspan="3" | 22. || 3  ||  2 ||align=left | Бен Џонсон  || align=left|  Канада ||10,19     || style="border-right:double"| 10,19  || 10,45    || 'КВ|-style="background:#cfc;"
| 2.  || 5  ||align=left | Ференц Киш   || align=left|   Мађарска || 10,26    || style="border-right:double" |  10,26 ||  10,45  ||КВ|-style="background:#dfd;"
|  4.  ||7  ||align=left | Иштван Татар  || align=left|  Мађарска || 10.29 || style="border-right:double" |10,29 (=1.4)  || 10,45  '   ||КВ|-style="background:#cfc;"
| 25. || 3. || 5 ||align=left | Освалдо Лара || align=left|  Куба||  10.11 || style="border-right:double" | 10,21 ||  10,47|| КВ|-style="background:#cfc;"
| 26. || 3.  || 7 ||align=left|  Маријан Вороњин || align=left|  Пољска||  10,16   || style="border-right:double" |10,23  || 10,50    ||КВ|-style="background:#dfd;"
| 27.||  4. || 5 ||align=left |  Робсон Каетано Да Силва  || align=left|   Бразил ||10,40     || style="border-right:double" |  || 10,51w    ||КВ|-style="background:#cfc;"
| 28. || 3. ||  7 || align=left| Чиди Имо  || align=left|  Нигерија|| 10,23    || style="border-right:double" |10,23 || 10,55  ||КВ|-style="background:#dfd;"
|rowspan="2" | 29. || 4.  || 2 ||align=left |  Еверард Самуелс   || align=left|   Јамајка ||  || style="border-right:double" |  || 10,57  ||КВ|-style="background:#dfd;"
| 4.  || 3 ||align=left | Џералд Китинг   || align=left|  Аустралија || 10,46    || style="border-right:double"| 10,46   || 10,57    ||КВ|-
|rowspan="2" | 30. || 4.  || 4  ||align=left | 	Јоуко Хаси   || align=left|   Финска ||10,46  || style="border-right:double"| 10,46  || 10,58    ||
|-
| 5.  || 8  ||align=left | Харуна Пале  || align=left|    Буркина Фасо  || 10,42     || style="border-right:double"|   ||  10,58   ||
|-
|rowspan="2" | 32. ||4.  ||7   ||align=left |Николај Сидоров    || align=left| Совјетски Савез  || 10,32  || style="border-right:double"| 10,32  ||  10,59   ||
|-
|6.  ||8 ||align=left  |Невил Хоџ  || align=left| Америчка Девичанска Острва  || 10,46  || style="border-right:double"|    ||  10,59   ||
|-
| 34. || 5.  || 9  ||align=left | Suchart Chairsuvaparb   || align=left| Тајланд  || 10,44    || style="border-right:double"|   || 10,63    ||
|-style="background:#cfc;"
| 35. ||1.  || 1 ||align=left| Лук Вотсон    || align=left|  Уједињено Краљевство ||     || style="border-right:double"|   || 10,64    ||КВ|-
| 36.  ||  5.  || 6 ||align=left | Космас Стратос   || align=left|  Грчка || 10,38    || style="border-right:double"| 10,38   || 10,65  ||
|-style="background:#cfc;"
| 37. || 2.  || 1 ||align=left | Валентин Атанасов   || align=left| Бугарска||     || style="border-right:double" |  || 10,66    ||КВ|-style="background:#cfc;"
|rowspan="3"| 38. || 3.  || 1 ||align=left |Лестер Бенџамин || align=left|  Антигва и Барбуда||     || style="border-right:double" |  || 10,76    ||КВ|-
| 4.  || 1   ||align=left |  Мохамед Yudi Purnomo   || align=left| Индонезија  ||  10,80   || style="border-right:double"|   || 10,76    || 
|-
| 5.  || 2   ||align=left |  Oumar Faye   || align=left| Гамбија  ||  10.80   || style="border-right:double"|   || 10,76    || 
|-
|  41. ||4. || 3  ||align=left | Ерл Хејли || align=left|  Гвајана ||     || style="border-right:double"|   ||  10,77   ||
|-
| 42. || 5.  || 7  ||align=left | Вилфредо Алмонте  || align=left|  Доминиканска Република || 10,43    || style="border-right:double"| 10,43  || 10,72    ||
|-
| 43. ||  5.  || 4  ||align=left | Грегори Сајмонс   || align=left|    Бермуда ||  10,44  || style="border-right:double"|   ||  10,78   ||
|-
| 44. ||  6.  || 2  ||align=left | Чиан Шин Хванг   || align=left|  Кинески Тајпеј ||     || style="border-right:double" |  ||  10,82||
|-
| 45. || 6.  || 6  ||align=left | Кристофер Madzokere || align=left|  Зимбабве ||     || style="border-right:double"|   || 10,84   ||
|-
| 46. || 7.  || 2  ||align=left | Giorgio Mautiño Batuello   || align=left| Перу  ||     || style="border-right:double"|   || 10,85    || 
|-
| 47. ||  6.  || 4  ||align=left |Муса Савадого    || align=left|  Мали ||     || style="border-right:double"|   ||     10,88||
|-
| 48.|| 7.  || 2  ||align=left | Џон Алберти   || align=left| Света Луција  ||     || style="border-right:double"|   || 10,90   || 
|-|
| 49. || 5.  || 3  ||align=left| Ерле Лајн   || align=left| Јамајка || 10,33  || style="border-right:double"| 10,33  || 10,91  ||
|-
|rowspan="2"| 50. ||  5.  || 5  ||align=left | Џозеф Леота  || align=left|  Самоа ||     || style="border-right:double"|   || 10,92    ||  
|-
|  7.  ||  6 || align=left | Рубен Инацио || align=left|  Ангола  ||    || style="border-right:double"|   ||  10,92 ||
|-
| 52. || 6.  || 5  ||align=left | Жорж Танијел   || align=left|  Вануату ||     || style="border-right:double"|   || 11,02    ||
|-
| 53. ||  6.  || 3  ||align=left |Пит Рапуан    || align=left| Малезија   ||10,65 || style="border-right:double"|   || 11,03    ||
|-
|rowspan="2" | 54. ||  7.  || 7  ||align=left |  Банана Jarjue  || align=left|  Гамбија ||     || style="border-right:double"|   || 11,04    ||
|-
| 6. || 9  ||align=left | Жан Ив Мала  || align=left|  Либан  ||     || style="border-right:double"|   ||   11,04  ||
|-
| 56. || 5.  || 1  ||align=left | Терстен Рос   || align=left|  Тринидад и Тобаго||     10,42|| style="border-right:double"|   || 11,08  ||
|-
| 57 . ||  6.  || 1  ||align=left | Пени Бати   || align=left|  Фиџи ||     || style="border-right:double"|   ||  11,11   ||
|-
| 58 . || 7.  || 5   ||align=left |Nguyễn Trương Hòa || align=left|  Вијетнам ||     || style="border-right:double"|   || 11,16 ||
|-
| 59. ||  7.  || 8  ||align=left | Аднан Абу Лави || align=left|  Јордан ||  || style="border-right:double"|   ||  11,17   ||
|-
| 60. ||  7.  ||  3 ||align=left | Винсент Данијел Ибрахим   || align=left|  Мозамбикс    ||     || style="border-right:double" |  || 11,20    || 
|-
| 61. ||  7.  || 4  ||align=left | Алан Замит   || align=left|  Малта ||    || style="border-right:double"|   || 11,25 ||  
|-
| 62. || 8.  || 4   ||align=left |Хосе Флорес    || align=left|  Хондурас ||     || style="border-right:double"|   ||11,31  ||
|-
| 63. || 8.  || 7  ||align=left | Тревор Дејвис || align=left| Ангвила ||  || style="border-right:double"| || 11,53  || 
|-
| 64. || 8.  || 2  ||align=left | Joske Teabuge || align=left| Науру ||  || style="border-right:double"| || 12,20  || 
|-
| 65. || 7.  || 9  ||align=left | Мохамед Иснаил Бакаки || align=left| Авганистан  ||  || style="border-right:double"| || 12,33 || 
|-
| ← ||    || 1  ||align=left | Сукру Капразли   || align=left| Турска ||     || style="border-right:double"|   ||     ||
|-
| ← ||   || 9  ||align=left |  Куо Ченг Ле  || align=left|  Кинески Тајпеј    || 10,40    || style="border-right:double"|10.40   ||  ||
|}

 Четвртфинале 
Такмичење је одржано 7. августа 1983. године. У четвртфиналу су учествовала 32 атлетичара подељени у 4 групе. У полуфинале ишла су по 4 првопласирана из сваке групе (КВ).,,

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Група !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 
|-
! Ветар (м/с)
|+1,1 ||+0,8|| -1,1 || -1,2 
|-

 Полуфинале 
Такмичење је одржано 8. августа 1983. године. У полуфиналу је учествовало 16 атлетичара у 2 групе. У финале су се пласирали по 4 првопласирана из ове групе (КВ''').,,

Финале 
Финале је одржано 8. августа.,

Референце

Спољашње везе 
Комплетни резултати СП 1983. на сајту /todor66.com
Комплетни резултати СП 1983. на сајту World Athletics

Светско првенство у атлетици на отвореном 1983.
Трка на 100 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном